Сярската и Нигритска епархия () е епархия на Вселенската патриаршия, управлявана от Църквата на Гърция, със седалище в македонския град Сяр (Серес). Начело на епархията от 2003 година е митрополит Теолог. Катедрална църква е „Свети Архангели“, а старата митрополитска църква е „Св. св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат“.

История 
В края на XIX век Сярската митрополия обхваща Сярската кааза на Османската империя. В 1924 година от митрополията е отделена Нигритската епархия, която в 1935 година отново е присъединена към Сярската, която започва да носи името Сярска и Нигритска.

Серски митрополити 

 Управляващи Сярската екзархийска епархия

Храмове

Манастири

Бележки